Bai Elorde, propr. Juan Martin Elorde (1984) – pugile filippino, nipote del pugile Flash
 Flash Elorde, propr. Gabriel Elorde (1935-1985) – pugile filippino